Иштван Тюрр (, ; , Байя, Австрийская империя — , , Австро-Венгрия) — венгерский и итальянский военачальник, генерал итальянской армии с 1861 г., революционер, соратник Гарибальди, архитектор, инженер-строитель каналов.

Биография 
Сын врача. В 17-летнем возрасте вступил в австрийскую армию. В 1848 в звании лейтенанта, военным инженером венгерского гренадерского полка участвовал в австро-итальянской войне. Дезертировал из императорской армии и в январе 1849 года состоял капитаном «венгерского легиона» Королевства Сардиния, сформированного из дезертиров австрийской армии.

Участник итальянского национально-освободительного движения и революции 1848—1849 гг. в Италии и Германии.

В 1854 году в составе турецкой и английской армий принимал участие в Крымской войне против России.

В 1860 г. участвовал в экспедиции тысячи гарибальдийцев в Южную Италию; был заместителем Гарибальди и сыграл важную роль в объединении Италии.

В качестве архитектора и инженера, принимал участие в проектировании Панамского и Коринфского каналов. В 1881 году, Иштван Тюрр, генерал и адъютант короля Италии, основал «Международную компанию Коринфского канала».

В последние годы своей жизни был известен как активист движения за мир.

Память 
 В честь Иштвана Тюрра названы улицы нескольких городов Венгрии (Будапешт, Байя, Дьёр, Папа, Печ и др.).
 На родине в г. Байя существует музей им. Иштвана Тюрра.
 Венгерская почта в 1960 году выпустила марку, посвящённую Тюрру.

Примечания

Ссылки 
 Türr István

Революционеры Австрии
Революционеры Венгрии
Революционеры Германии
Военачальники Венгрии
Архитекторы Венгрии
Военные Австрийской империи
Архитекторы XIX века
Инженеры XIX века
Инженеры Венгрии
Инженеры Австрии
Генералы Италии
Персоналии:Рисорджименто
Участники Крымской войны (Сардиния)
Почётные граждане Дебрецена
Похороненные на кладбище Керепеши